The Devil’s Arithmetic – powieść Jane Yolen
 Arytmetyka diabła – amerykański film z 1999, ekranizacja powieści